Собачий остров:

 Собачий остров — район в Лондоне.
 «Собачий остров» — комедия английских драматургов Томаса Нэша и Бена Джонсона (1597).

См. также 
 «Остров собак» — мультфильм американского режиссёра Уэса Андерсона (2018). 
 «Остров собак» — роман американской писательницы Патрисии Корнуэлл (2001).
 Дог-Айленд